Еран () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Еран () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос